

Населені пункти та їхні частини
 Аґатувка — село в гміні Тшидник-Дужи Красницького повіту Люблінського воєводства
 Аґатувка — село в гміні Залешани Стальововольського повіту Підкарпатського воєводства
 Аґатувка — лісова осада в гміні Ґосцерадув Красницького повіту Люблінського воєводства

Примітки